Cherry Bomb может означать:

Кино 
 «Вишнёвая бомба» () — британский фильм 2009 года.

Музыка 
 Альбомы
 Cherry Bomb — альбом американского рэпера Tyler, The Creator 2015 года.
 Cherry Bomb — мини-альбом южнокорейского бойбенда NCT 127 2017 года.

 Песни
 «Cherry Bomb» — песня группы The Runaways 1976 года.
 «Cherry Bomb» — песня Джона Мелленкампа 1987 года.
 «Cherry Bomb» — песня группы NCT 127 2017 года.

 Другое
 Cherri Bomb — раннее название американской поп-рок-группы Hey Violet.

Другое 
 Черри Бомб (род. 1987) — канадская рестлерша.